Coja (Arganil), plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Arganil
 Pinheiro de Coja, plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Tábua
 Coja Petrus Uscan, Armeense koopman en leider van de Armeense gemeenschap van Madras